Obaldía – comune del Panama
 José Domingo de Obaldía –  presidente panamense
 María Olimpia de Obaldía – poetessa panamense